Carlo Parri (1897-1969) – pittore italiano
 Carlo Parri (1948–) – scrittore italiano